Axtell (Kansas)
 Axtell (Nebraska)

Desambiguações de topônimos